Соревнования среди женщин в вольных упражнениях на летних Олимпийских играх 2020 состоялись 2 августа в гимнастическом комплексе «Ариакэ».

Джейд Кэри выиграла золото. Ванесса Феррари из Италии завоевала серебро и свою первую олимпийскую медаль, а также первую олимпийскую медаль для Италии в женской спортивной гимнастике и вторую медаль в истории. Ангелина Мельникова и Маи Мураками из Японии завоевали бронзовые медали.

Медалисты

Квалификация 
Гимнастки, вошедшие в тройку лучших в квалификации проходят в финал. Также в финал могут пройти не более двух гимнасток от национальной федерации. Если более двух гимнасток из одной страны находятся в восьмёрке сильнейших, то проходит гимнастка, с лучшим результатом в финал.

 Запасные:
  — заменила Симону Байлз

Финал

Примечания 

Гимнастика на летних Олимпийских играх 2020
Спортивная гимнастика на Олимпийских играх